In 2014 werd de elfde editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Fernandão. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 6 augustus tot 8 oktober. Lajeadense werd kampioen en plaatste zich zo voor de Copa do Brasil 2015 en de Super Copa Gaúcha 2014.

Eerste fase

Pelotas werd als beste verliezer opgevist voor de tweede fase, Guarany de Bagé trok zich terug uit de competitie.

Tweede fase

Esportivo en Santa Cruz, werden als beste verliezers opgevist voor de eindfase.

Eindfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FGF
FGF Copa